Đông Sơn (district in Thanh Hóa)
 Đông Sơn (Thanh Hóa, Thanh Hóa)
 Dong Soncultuur, een prehistorische cultuur die vernoemd is naar dit dorpje
 Đông Sơn (Bỉm Sơn, Thanh Hóa)
 Đông Sơn (Hanoi)
 Đông Sơn (Hải Phòng)
 Đông Sơn (Nghệ An)
 Đông Sơn (Thái Bình)
 Đông Sơn (Bắc Giang)
 Đông Sơn (Ninh Bình)
 Đông Sơn (Thừa Thiên-Huế)